Leman magazine turc.

 Brady Leman, skieur canadien
 Eric Leman, coureur cycliste belge
 Gérard Leman, militaire belge
 Luc Leman, coureur cycliste belge

 Gare de Leman en Belgique

Articles connexes 
Paronymie : Lac Léman et Léman (homonymie)

Patronyme belge